Bassiano (Lácio) - cidade do Lácio, Itália

Pessoas 

 Bassiano (senador) - cunhado do imperador Constantino, o Grande
 Bassiano (notário) - notário romano do 
 Bassiano (prefeito augustal) - prefeito romano do 
 Bassiano (racional) - racional romano do 
 Bassiano de Lodi - santo italiano do 
 Bassiano (governador) - governador bizantino do